Ацама́з Бузи́евич Бура́ев (5 февраля 1990, Орджоникидзе, СССР) — российский футболист, нападающий; тренер.

Карьера

Клубная 
Профессиональную карьеру игрока начал в 2008 году в составе клуба второго дивизиона «Автодор» Владикавказ. Затем перешёл «Спартак» Нальчик, за который провёл 21 матч в молодёжном первенстве страны, забил 4 гола В 2010 году вернулся в «Автодор». По ходу сезона перебрался во владикавказскую «Аланию». В основном составе дебютировал 20 ноября в матче 29-го тура против грозненского «Терека» - вышел на замену на 63-й минуте вместо Эльдара Низамутдинова и поучаствовал в двух голевых атаках, которые обеспечили победу «Алании» со счётом 2:1. Команда вылетела из высшего дивизиона, но дошла до финала кубка страны, что позволило ему выступать в лиге Европы. В данном турнире Бураев дважды появлялся на поле, забил один гол. Это произошло 28 июля 2011 года в первом матче третьего отборочного раунда против казахского «Актобе». В сезоне 2011/12 30 раз появлялся на поле, трижды забивал голы. Вместе с командой стал серебряным призёром первенства и добился права выступать в премьер-лиге, но по окончании сезона пополнил ряды фарм-клуба  «Алания-Д».

В марте 2013 года стал игроком клуба «Машук-КМВ». Провёл 14 встреч, в которых четырежды забивал голы.

В феврале 2014 перешёл в «Луч-Энергию» Владивосток. Перед началом сезона 2014/15 вернулся на родину, заключив однолетний контракт с «Аланией».

Летом 2015 года перешёл в «Гандзасар» из высшей лиги Армении. В начале 2016 года перешёл в ереванский «Бананц».

В сборной 
Выступал за национальную команду на юниорском уровне.

Достижения 
 Алания
 Серебряный призёр первенства ФНЛ: 2011/12
 Финалист Кубка России: 2010/11

 Луч-Энергия
 Обладатель Кубка ФНЛ: 2014

 Алашкерт
 Чемпион Армении (1): 2016/17

Статистика выступлений 

(откорректировано по состоянию на 6 июня 2015 года)

Статистика выступлений взята со спортивного медиа-портала Sportbox.ru

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Автодор»
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Алания-Д»
Игроки ФК «Машук-КМВ»
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Гандзасар» Капан
Игроки ФК «Урарту»
Игроки ФК «Алашкерт»
Игроки ФК «Жетысу»
Футбольные тренеры России